Il doppio del torneo di tennis Madrid Masters 2002, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale 6–3, 7–5, 6–0 Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (secondo turno) 
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Madrid Masters 2002
ATP Tour 2002